County's in de Verenigde Staten
Richland County (Illinois)
Richland County (Montana)
Richland County (North Dakota)
Richland County (Ohio)
Richland County (South Carolina)
Richland County (Wisconsin)

Zie ook 
Richland - doorverwijspagina